Терешковский сельский совет ()

Винницкая область 
 Терешковский сельский совет — Барский район.

Полтавская область 
 Терешковский сельский совет — Полтавский район.

Сумская область 
 Терешковский сельский совет — Сумский район.

Хмельницкая область 
 Терешковский сельский совет — Красиловский район.

Черкасская область 
 Терешковский сельский совет — Шполянский район.

Черниговская область 
 Терешковский сельский совет — Нежинский район.